Matrice, matricen eller matricer har flere betydninger:
 Matrice (støbeform)
 Matrice (typografi)
 Matricer (matematik) - flertal af matrix